

Волчин — місто в Ключборському повіті Опольського воєводства
 Волчин — гміна в Ключборському повіті Опольського воєводства
 Волчин — село в гміні Ліп'яни Пижицького повіту Західнопоморського воєводства

Див. також 
 Вовчин